Charles Hindley est un nom pouvant désigner:

 (1796-1857), homme politique radical britannique
 (18 siècle), cavalier professionnel britannique

Voir aussi

Hindley, Charles